En Pologne, Olchowiec peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Olchowiec, un village dans le powiat de Bieszczady,
 Olchowiec, un village dans le powiat de Krosno.

dans la voïvodie de Lublin
 Olchowiec, un village dans le powiat de Biłgoraj,
 Olchowiec, un village dans le powiat de Chełm,
 Olchowiec, un village dans le powiat de Krasnystaw.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Olchowiec, un village.